Kaiser Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Kaiser Lake (British Columbia), im Regional District of Bulkley-Nechako
 Kaiser Lake (Manitoba), in der Division No. 23
 Kaiser Lake (Ontario), im Parry Sound District

in den Vereinigten Staaten:
 Kaiser Lake (Florida), im Washington County
 Kaiser Lake (Michigan), im St. Joseph County
 Kaiser Lake (Montana), im Granite County
 Kaiser Lake (North Carolina), im Transylvania County
 Kaiser Lake (Pennsylvania), im Adams County